SYZ steht für:
 Banque SYZ, Schweizer Bank
 SYZ-Vermutung (SYZ conjecture) zur Spiegelsymmetrie, formuliert von Andrew Strominger, Shing-Tung Yau und Eric Zaslow
 Flughafen Schiras (IATA-Code), iranischer Flughafen

Syz ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Syz (1891–1954), Schweizer Tennisspieler, Olympiateilnehmer 1920 und 1924
 John Syz, Schweizer Politiker, Nationalrat (1917–1919)

Abkürzung